Саул Мартинез е хондураски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 36 мача за националния отбор на Хондурас.

Външни препратки 
 National Football Teams

Хондураски футболисти